Giacinto Ellena (1914-2000) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rifugio Soria Ellena – rifugio situato nelle Alpi Marittime
 Vittorio Ellena (1844-1892) – politico italiano